II liga 2016/2017 – 3. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2014, wprowadzającej jedną grupę ogólnopolską zamiast dotychczasowych dwóch. W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, grając systemem kołowym.

Drużyny 

Uwaga: Zawisza Bydgoszcz – 5. zespół I ligi poprzedniego sezonu – nie otrzymał licencji na grę w I i II lidze w sezonie 2016/2017, dzięki czemu w II lidze utrzymał się Gryf Wejherowo, który był jedynym spadkowiczem z licencją na grę w II lidze 2016/2017.

Rozgrywki 
W sezonie 2016/2017 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Trzy czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowano awansem do I ligi, a 4. drużyna zagra w barażach o awans z 15. zespołem I ligi. Cztery ostatnie drużyny spadły do III ligi.

Tabela 

||rowspan=10|

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek zdobytych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Bramki samobójcze 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek samobójczych strzelonych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Hat-tricki

Stadiony

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie